Жи́зненная — железнодорожная станция (населённый пункт) в Тамалинском районе Пензенской области России. Население  человека ().

География 
Расположена на юго-западе Тамалинского района, на административной границе с Бековским районом Пензенской области, в 2 км от села Дуровка. Расстояние до районного центра пгт. Тамала — 9 км.

История 
15 января 1871 года была открыта станция Дуровка Рязано-Уральской железной дороги по названию ближайшего села. При станции вырос посёлок железнодорожников. В 1964 году переименована в станцию Жизненная.

Население

Транспорт 
Действует железнодорожная станция Жизненная Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево (линия не электрифицирована), через неё осуществляются пригородные пассажирские перевозки на Кирсанов, Ртищево.

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 История станции Дуровка на сайте ruzgd.ru

Примечания 

Населённые пункты Тамалинского района